CCCI steht für:
 Campus Crusade for Christ International, evangelikale Bewegung
 Campus für Christus Deutschland
 Campus für Christus Schweiz
 Centre for Cell Death, Cancer and Inflammation am UCL Cancer Institute des University College London
 Cleveland, Columbus, Cincinnati and Indianapolis Railway, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie, kongolesische Gesellschaft, siehe Matadi-Kinshasa-Bahn

Abkürzung